Pyraichmes (griechisch ) steht für:

 Pyraichmes (Paionier), Anführer der Paionier im Trojanischen Krieg
 Pyraichmes (Aitoler), ein Schleuderer, der dem Oxylos Elis gewann
 Pyraichmes (König von Euböa), von Herakles getötet